Regione zaratina – regione della Croazia
Zaratina – società di navigazione italiana
Litoranea Zaratina – ex strada statale italiana
Mediana Zaratina – ex strada statale italiana
Orientale Zaratina – ex strada statale italiana